Holzackergraben heißen die folgenden Gewässer:

 Holzackergraben (Bever), rechter Zufluss der Bever (zur Oste) nahe Bevern, Stadt Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Holzackergraben (Rempelsbach), rechter Zufluss des Rempelsbachs (zur Aisch) nördlich von Unternesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern